Andrić ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Andrić (1942–1972), kroatischer politischer Emigrant und Terrorist (HRB)
 Ambroz Andrić (1939–1972), kroatischer politischer Emigrant und Terrorist (HRB)
 Branko Andrić (1942–2005), jugoslawischer bzw. serbischer Schriftsteller und Musiker
 Branko Andrić (Künstler) (* 1983), serbischer Künstler
 Dragan Andrić (* 1962), jugoslawischer Wasserballspieler
 Ivo Andrić (1892–1975), jugoslawischer Schriftsteller
 Komnen Andrić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Mario Andric (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Srđan Andrić (* 1980), kroatischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Andrich